Osoby o nazwisku Diels:
 Otto Diels (1876–1954) – niemiecki chemik, laureat Nagrody Nobla
 Rudolf Diels (1900–1957) – niemiecki prawnik, pierwszy szef Gestapy